Als Europameisterschaft 2005 oder EM 2005 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2005 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 2005 in Malmö (Schweden)
 Baseball-Europameisterschaft 2005 in Tschechien
 Basketball-Europameisterschaft 2005 in Belgrad, Podgorica, Novi Sad und Vršac (Serbien und Montenegro)
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2005 in Bursa, Izmir und Ankara (Türkei)
 Biathlon-Europameisterschaften 2005 in Nowosibirsk (Russland)
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2005 in Bystřice pod Hostýnem (Tschechien)
 Bob-Europameisterschaft 2005 in Altenberg (Deutschland)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2005 in Tilburg (Niederlande)
 Curling-Europameisterschaft 2005 in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2005 in Canillo (Andorra)
 Dreiband-Europameisterschaft 2005 in Porto (Portugal)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2005 in Turin (Italien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2005 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2005 in Rohrbach in Oberösterreich (Österreich)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2005 in Tecknau (Schweiz)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2005 in Düsseldorf (Deutschland)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2005 in Düsseldorf (Deutschland)
 Fechteuropameisterschaften 2005 in Zalaegerszeg (Ungarn)
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2005 in Ballymena, Belfast, Lurgan und Newry (Nordirland)
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2005 in Italien
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2005 in Großbritannien
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2005 in Andráshida, Bük, Pápa und Zalaegerszeg (Ungarn)
 Futsal-Europameisterschaft 2005 in Ostrava (Tschechien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2005 in Sofia (Bulgarien)
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2005 in Österreich
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2005 in Leipzig (Deutschland)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2005 in Dublin (Irland)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2005 in Kaarst (Deutschland)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2005 in Kaarst (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2005 in Jüterbog, Niedergörsdorf und Ludwigsfelde (Deutschland)
 Judo-Europameisterschaften 2005 in Rotterdam (Niederlande)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2005 in Posen (Polen)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2005 in Tacen (Slowenien)
 Karate-Europameisterschaft 2005 in Teneriffa (Spanien)
 Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2005 in Madrid (Spanien)
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2005 in Erfurt (Deutschland)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2005 in Montepulciano (Italien)
 Motorrad-Europameisterschaft 2005
 Poolbillard-Europameisterschaft 2005 in Veldhoven (Niederlande)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2005 in Kirchberg (Luxemburg)
 Powerchairhockey-Europameisterschaft 2005 in Rom (Italien)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2005 in Moskau (Russland)
 Ringer-Europameisterschaften 2005 in Warna (Bulgarien)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 2005 in Kandalakscha (Russland)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2005 in Göteborg (Schweden)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2005 in Triest (Italien)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2005 in Turin (Italien)
 Skeleton-Europameisterschaft 2005 in Altenberg (Deutschland)
 Europameisterschaft im Skibergsteigen 2005 im Tatra-Gebirge (Slowakei)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2005 in Ostrów Wielkopolski (Polen)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2005 in Jekaterinburg (Russland)
 Squash-Europameisterschaft 2005 in Prag (Tschechien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2005 in Amsterdam (Niederlande)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2005 in Riga (Lettland)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2005 in Aarhus (Dänemark)
 Turn-Europameisterschaften 2005 in Debrecen (Ungarn)
 Unterwasser-Rugby-Europameisterschaft 2005 in Helsinki (Finnland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2005 in Moskau (Russland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2005 in Rom (Italien) und Belgrad (Serbien und Montenegro)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2005 in Zagreb und Pula (Kroatien)
 Wildwasserrennsport-Europameisterschaften 2005 Chalaux (Frankreich)

!Europameisterschaft 2005
2005